Por Reaves pode estar à procura de:

Pessoas 
 Michael Reaves
 Shawn Reaves

Outros 
 3007 Reaves

Desambiguação